

Geografia

Svizzera 
 Lenk – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)

Persone 
 Maria Lenk (1915-2007) – nuotatrice brasiliana
 Hans Lenk (1935) – canottiere tedesco
 Katrina Lenk (1974) – attrice e cantante statunitense
 Tom Lenk (1976) – attore statunitense